Pissis peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Pissis (1852-1914), un architecte américain qui introduit le style architectural des Beaux-Arts à San Francisco ;
 Pierre Joseph Aimé Pissis (1812-1889), un géographe et géologue français connu pour avoir topographié le Chili ;
 Sylvie Pissis (née en 1963), une archère française.

Toponyme 

 le Monte Pissis, un volcan d'Argentine et troisième plus haut sommet de la cordillère des Andes.
Patronyme français